Chhṳ̂m-chun-sṳ kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shenzhen (prefektur), Guangdong, 
 Shenzhen (prefekturhuvudort), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar